Черемховая:

 Черемховая — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Черемховая — река, верхний приток Чикоя (681 км от устья).
 Черемховая — река, нижний приток Чикоя (544 км от устья).